Casal puede referirse a:

Localidades 

 Casal (Boimorto), lugar español de la parroquia de Brates, del municipio de Boimorto, provincia de La Coruña, Galicia.
 Casal (Boqueijón), lugar español de la parroquia de Lamas, del municipio de Boqueijón, provincia de La Coruña, Galicia.
 Casal (Dodro), aldea española de la parroquia de Dodro, del municipio de Arzúa, provincia de La Coruña, Galicia.
 Casal (Rendal), aldea española de la parroquia de Rendal, del municipio de Arzúa, provincia de La Coruña, Galicia.

Otros 

 Casal de Abaixo, aldea española de la parroquia de Brandeso, del municipio de Arzúa, provincia de La Coruña, Galicia.
 Casal de Arriba (Brandeso), aldea española de la parroquia de Brandeso, del municipio de Arzúa, provincia de La Coruña, Galicia.
 Casal de Arriba (Dombodán), aldea española de la parroquia de Dombodán, del municipio de Arzúa, provincia de La Coruña, Galicia.
 Casal de Cinza, freguesia portuguesa del municipio y distrito de Guarda.
 Casal de Ermio, antigua freguesia portuguesa del municipio de Lousã, distrito de Coímbra.
 Casal de Cambra, freguesia portuguesa del municipio de Sintra, distrito de Lisboa.
 Casal di Principe, municipio italiano de la provincia de Caserta, Campania. 
 Casal dos Bernardos, freguesia portuguesa del municipio de Ourém, distrito de Santarém.
 Casal Cermelli, municipio italiano de la provincia de Alessandria, Piamonte.
 Casal Velino, localidad y comune italiana de la provincia de Salerno, región de Campania. 
 El Casal, localidad argentina de la provincia de Buenos Aires.

Miscelánea 

 Casal (apellido) , apellido.
 Casal (motocicletas), fue una marca de motocicletas portuguesa.
 casal, nombre alternativo de la casa de labranza o de labor.
 casal, nombre alternativo de la casa solariega.
 casal, nombre alternativo español dado en Cataluña, a las casas okupadas.
 casal, nombre alternativo del solar edificable.
 casal, nombre que en la Edad Media se daba a las tenencias feudales independiente no vinculadas a reserva señorial.
 Condado de Casal, condado español.